Studie může být:

odborná písemná práce, obvykle kratší vědecký článek, odborné pojednání
sborník studií (literárněvědných, o životním prostředí apod.)
výtvarná práce obvykle jako předběžná příprava pro vypracování většího díla
malířská studie
architektonická studie
 automobilová studie
 Studie (časopis) – katolický exilový časopis vydávaný v letech 1958–1991
 studie (šachy) – v kompozičním šachu kategorie skladeb. Oproti úloze studie postrádá časový prvek (požadavek na mezní počet tahů u řešení problému). Intencí studie je teoretický rozbor nebo výčet variant, které zjevně směřují k splnění výzvy i při šablonovité hře. Například u výzvy „vyhraje bílý“ může stačit předvést, jak vynutit proměnu bílé pěšce, jíž bílý nabude rozhodující materiální převahy.

Odkazy

Související články 
 student
 studium

Externí odkazy